Ein Katharinenkloster, das auf eine der Heiligen Katharinas zurückgeht, gibt es in:

Deutschland 
 Katharinenkloster Augsburg, ehemaliges Dominikanerinnenkloster
 Kloster Sankt Katharinen (bei Bad Kreuznach)
 St.-Katharinen-Kloster (Bremen)
 ehemaliges Katharinenkloster Dortmund
 Katharinenkloster (Eisenach)
 Katharinenkloster Flensburg, ehemals Kloster der Franziskaner in Flensburg
 St. Katharinen (Mainau), ehemaliges Augustiner-Eremitinnenkloster in Litzelstetten nahe der Insel Mainau
 Kloster St. Katharinen (Linzer Höhe), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster
 Katharinenkloster (Lübeck)
 Katharinenkloster Nürnberg
 ehemaliges Katharinenkloster Regensburg. Siehe auch: Katharinenspital
 Katharinenkloster (Rostock)
 Katharinenkloster (Stendal)
 Katharinenkloster (Stralsund)
 ehemaliges Kloster St. Katharina (Trier)

Schweiz 
 St. Katharinenkloster in Diessenhofen TG, heute Klinik St. Katharinental
 Kloster St. Katharina (St. Gallen), ehemaliges Dominikanerinnenkloster

Frankreich 
 St.-Katharinen-Kloster in Straßburg, Elsass

Litauen 
 Katharinenkloster Krakės in Krakės, Bezirk Kaunas

Tschechien 
 Kloster St. Katharina (Prag), ehemaliges Augustiner-Eremitinnenkloster

Ägypten 
 Katharinenkloster (Sinai)

Siehe auch 
 Katharinenkirche
 Sankt Kathrein – Ortskirchen
 St. Catherine, Santa Catalina u. a.